Il doppio del torneo di tennis Aix-en-Provence Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pat Cash e Paul McNamee che hanno battuto in finale David Lewis e Wally Masur 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Pat Cash /  Paul McNamee (campioni)
 Brian Gottfried /  David Graham (primo turno)

 Hans Simonsson /  Stefan Simonsson (quarti di finale)
 Chris Lewis /  Wally Masur (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aix-en-Provence Open 1984